Liga A 2015-16 mannen (volleybal België) - volleybalcompetitie
 Liga A 2015-16 vrouwen (volleybal België)